Vogelius (udtales ) er navnet på en dansk slægt, som kan føres tilbage til den lærde sognepræst og provst Frands Mikkelsen Vogelius (født Frands Mikkelsen Riber, 1640). 

Slægtsnavnet kommer af, at sognepræst Mikkel Christensen (født Mikkel Christensen Riber, ca. 1610) blev omtalt som "hr. Ugiltius" (latinisering af "ham fra Ugilt") igennem hele sit præsteliv. Sønnen, Frands Mikkelsen Riber, fandt dog Vogelius mere mundret og tog dette som efternavn på et tidspunkt omkring farens død i 1662. 

Slægten kan dog spores helt tilbage til borgmester i Sæby, Mikkel Sørensen Riber (født 1540), som formodes at komme fra en af Ribes handelsslægter. 

Slægten og dennes navn har ingen forbindelse til efternavnet Vogel.

Stamtræ

Øvrige medlemmer af slægten 
Slægten omfatter blandt andre også: 
 Borgmester Søren Mikkelsen Riber (død 1621)
 Rådmand Peder Mikkelsen Riber (død 1640)
 Rådmand Christen Mikkelsen Riber (1585 – 1648)
 Sognepræst Michael Frantzen Vogelius (1671 - 1731)
 Sognepræst Frands Vogelius (1700 el. 1702 - 1755)
 Sognepræst Mogens Mikkelsen Vogelius (1707 - 1775)
 Sognepræst Michael Mogensen Vogelius (1740 - 1817)
 Sognepræst Jens Møller Vogelius (1780 - 1861)
 Geolog Knud J. Vogelius Steenstrup (1842 - 1913)
 Redaktør Rudolf Vogelius (1856 - 1933)

Se også 
 Latiniserede efternavne
 Præsteslægt
 Ugilt

Kilder 
 Vogelius - Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84
 F. Vogelius - Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84
 Vogelius.org - Anetavle
 
 "Om den lærde Præst Frands Michelsen Vogelius i Aasted" af Holger Fr. Rørdam, Dr. phil., Præst i Kornerup

Slægter fra Danmark